DLX steht für:
 die Abkürzung für den DLX-Prozessor, eine hypothetische Prozessorarchitektur mit einer fünfstufigen Pipeline
 die Bezeichnung von Genen, siehe DLX (Gen)
 DLX1, DLX2, DLX3, DLX4, DLX5, DLX6

dlx steht für:
 Dezilux, SI-Einheit der Beleuchtungsstärke Lux (Einheit)

DLX